Annie Besant – attivista, saggista, esoterista, oratrice socialista, libera pensatrice e teosofa britannica
 Mabel Emily Besant-Scott – teosofa e co-massone britannica
 Walter Besant – scrittore inglese